Hoppipolla (кор. 호피폴라) — южнокорейская группа, сформированная на шоу талантов «Superband» на канале JTBC в 2019 году. Группа заняла первое место. Название группы Hoppipolla произошло от одноименной исландской песни и означает «прыгать по лужам». Оно также отражает «Надежду на то, что слушатель погрузится в их музыку, которая дарит надежду, яркие эмоции и утешение». Группа состоит из 4 участников: Аиль (вокал, клавиши), Хон Джинхо (виолончель), Ха Хёнсан (вокал, гитара) и Ким Ёнсо (гитара).

16 ноября 2019 Hoppípolla дебютировали на 2019 VLIVE Awards V Heartbeat с синглом About Time. 22 апреля под покровительством агентства Moss Music группа выпустила свой первый мини-альбом Spring To Spring (с англ. — прыжок в весну).

Участники 
 I’ll — вокал, клавиши
 Hong Jin-ho (кор. 홍진호) — виолончель
 Ha Hyun-sang (кор. 하현상) — вокал, гитара
 Kim Young-so (кор. 김영소) — гитара

Дискография

Мини-альбомы

Сингл-альбомы

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2019 году
Музыкальные коллективы Республики Корея